Копиленко Олександр Іванович (1900—1958) — вояк Армії УНР, український письменник, дитячий письменник, педагог, критик.
 Копиленко Олександр Любимович — кавалер ордена «За заслуги» II ступеня, директор Інституту законодавства Верховної Ради України.

Примітки 

українські прізвища
прізвища на -енко